Хе́рлин — фамилия. Известные носители:

 Херлин, Антти (род. 1956) — финский бизнесмен, председатель совета директоров корпорации Kone.
 Херлин, Никлас (1963—2017) — финский писатель и журналист, книгоиздатель, предприниматель.
  (1932—2003) — финский предприниматель, владелец концерна Kone.